Северный Донец — топоним:

 Северский Донец — река юга Восточно-Европейской равнины. 
 Разъезд Северный Донец — посёлок в Каменском районе Ростовской области России.